L'NBA Development League Defensive Player of the Year Award è il premio conferito dalla NBA D-League al miglior difensore della lega.

Vincitori

Collegamenti esterni 

Difensore